Obey the Law – cortometraggio del 1924 diretto da Robert P. Kerr (come Robert Kerr)
Obey the Law – film del 1926 diretto da Alfred Raboch (come Al Raboch)
Obey the Law – film del 1933 diretto da Benjamin Stoloff